Классифика́ция товаров (номенклатурных позиций, продуктов) — классификация в соответствии с решаемыми задачами при управлении логистикой, запасами, производством, сбытом и снабжением. 

Выделяют следующие наиболее часто используемые классификации товаров:
 ABC классификация — по объёму потребления (доходности);
 HML классификация — по стоимости единицы товара ();
 XYZ классификация — по ритмичности спроса;
 FMR классификация — по популярности (; также применяют термины FNS и FSN);
 VEN классификация — по степени необходимости (; также применяют термин VED <…> — );
 SOS классификация — по сезонности ();
 SDE классификация — по типам источников закупки ();
 GOLF классификация — по видам поставки ();
 QRS классификация — по привлечённым в запасы инвестициям (возможно ). 

Для выделения групп применяют различные методики, наиболее часто используют Закон Парето. В практическом использовании при управлении используют смешанные классификации, например ABC-XYZ классификация, или ABC-XYZ-FMR-VEN классификация.

См. также 
 ABC-анализ
 XYZ-анализ
 FMR-анализ
 RFM-анализ
 VEN-анализ
 QRS-анализ

Литература 
 
 

Логистика
Системы классификации